Le terme Laterrière peut se référer à :

Personnalités 

Pierre de Sales Laterrière (1747-1815) est un directeur des Forges du Saint-Maurice, médecin, seigneur des Éboulements et auteur.
Pierre-Jean de Sales Laterrière (1789-1834) est un médecin et auteur.
Marc-Pascal de Sales Laterrière (1792-1872) est un médecin, seigneur des Éboulements et homme politique québécois.

Toponymes

Laterrière (Québec) est un secteur de l'arrondissement Chicoutimi de la ville de Saguenay, au Québec.
Laterrière (canton) est un canton du Québec.
Moulin à eau du Père Hnorat de Laterrière, moulin à Saguenay (ville), au Québec.

Laterrière (Haïti), un établissement rural dans la commune de Chambellan de l'Arrondissement de Jérémie, dans le département de Grand 'Anse, en Haïti.

Homonymie de toponyme